Dominika Cibulková era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Garbiñe Muguruza.

Serena Williams ha battuto in finale Angelique Kerber 7-61,6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno

  Serena Williams (campionessa)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Angelique Kerber (finalista)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno)

  Ana Ivanović (quarti di finale) 
  Dominika Cibulková (primo turno) 
  Carla Suárez Navarro (primo turno) 
  Andrea Petković (semifinale)

Qualificate 

  Sachia Vickery (quarti di finale)
  Carol Zhao (secondo turno)

  Paula Kania (primo turno) 
  Naomi Ōsaka (secondo turno)

Wildcard 

  Kristie Ahn (primo turno)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno)

  Venus Williams (quarti di finale)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2014
WTA Tour 2014